Geheimnis steht für:

 Geheimnis, eine einer begrenzten Personenzahl vorbehaltene Information

Ein Geheimnis steht für:

 Ein Geheimnis, französischer Film von Claude Miller (2007)
 Ein Geheimnis (Wilhelm Raabe), Novelle von Wilhelm Raabe (1860)

Das Geheimnis steht für:
 Das Geheimnis (Oper) von Bedřich Smetana (1878)
 Das Geheimnis (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1887)
 Das Geheimnis (1995), deutscher Film von Rudolf Thome
 Das Geheimnis (2000), französischer Film von Virginie Wagon
 Das Geheimnis, Alternativtitel des französischen Films Das Netz der tausend Augen
 Variation: 1921 N. 84 (Geheimnis), Gemälde

Siehe auch:
 Geheimnis des Glaubens, liturgische Wortfügung
 Offenes Geheimnis, Spielfilm von Asghar Farhadi (2018)
 Unser Geheimnis, Spielfilm von Gabriel Le Bomin (2018)